У́лица Кабанбай батыра () — название улиц ряда населённых пунктов Казахстана в честь казахского политического деятеля Кабанбай батырa.
 '''Улица Кабанбай батыра''' — в городе Алма-Ата
 '''Улица Кабанбай батыра''' — в селе Алгабас Алматинской области
 '''Улица Кабанбай батыра''' — в городе Аягоз
 '''Улица Кабанбай батыра''' — в городе Семей
 '''Улица Кабанбай батыра''' — в городе Талды-Курган
 '''Улица Кабанбай батыра''' — в городе Усть-Каменогорск
== См. также ==
 '''Проспект Кабанбай-батыра''' — в городе Астана